Йоахім Циглер (нім. Joachim Ziegler; 18 жовтня 1904, Ганау — 2 травня 1945, Берлін) — німецький офіцер Ваффен-СС, Бригадефюрер СС і Генерал-майор Ваффен-СС.
 Циглер Карл Вальдемар (; *26 листопада 1898, Гельза, поблизу Касселя — †11 серпня 1973, Мюльгайм-на-Рурі) — німецький хімік.